Стати́ра — имя нескольких знатных женщин Древней Персии и эллинистического Востока. По-видимому, имеет индоевропейские корни, означает «звезда» (, греч. «astéri», совр. перс. «setareh»).

 Статира (? — ок. 395 до н. э.) — первая жена персидского царя Артаксеркса II.
 Статира (? — 332 до н. э.) — жена персидского царя Дария III. 
 Статира (ок. 346 — 323 гг. до н. э.) — старшая дочь персидского царя Дария III и жена Александра Македонского.
 Статира (ок. 110 — 71 до н. э.) — сестра Митридата Великого, убита по его приказу, чтобы избежать их пленения римлянами, вместе с его жёнами Береникой и Монимой и сестрой Роксаной; была в возрасте около 40 лет, но не замужем.

Другие значения 
 (831) Статира — астероид главного пояса, назван в честь жены Артаксеркса II.

Примечания